Бенисода (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии